Oschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Benny Oschmann (* 1987), deutscher Komponist
 Dirk Oschmann (* 1967), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Ernst Oschmann (1907–1979), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer
 Gunther Oschmann (* 1940), deutscher Medienunternehmer
 Hans Oschmann (1894–1944), deutscher Offizier, posthum Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg 
 Ingo Oschmann (* 1969), deutscher Comedian und Zauberer
 Isolde Oschmann (* 1913), deutsche Politikerin (KPD, SED)
 Karl Georg Oschmann (1929–2013), deutscher Kommunalpolitiker (CBB)
 Manuela Oschmann (* 1965), deutsche Skilangläuferin
 Martin Oschmann (1930–2012), deutscher Biologe
 Reiner Oschmann (* 1947), deutscher Journalist
 Stefan Oschmann (* 1957), deutscher Manager
 Wolfgang Oschmann (* 1954), Professor für Paläontologie in Frankfurt a. M.